Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine - Zapad je bila liga jedna od tri skupine "Republičke nogometne lige Bosne i Hercegovine", četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1989./90. Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Krajina" iz Cazina.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova 
 Kralje - danas dio naselja Bihać 
 Titov Drvar - tadašnji naziv za Drvar

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Berek" Prijedor : 1975. – 1992., Rijeka, 2016.,  , str. 66-72  
   

 

1989-90 zapad
 Zapad
1989-90 Zapad